Луїс Каррогіс Кармонтель (1717—1806) — французький поет, художник, архітектор, драматург і письменник.

 6605 Кармонтель — астероїд головного поясу.